Steamburg ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Steamburg (Michigan)
 Steamburg (New York)
 Steamburg (Ohio)
 Steamburg (Pennsylvania)